Baggskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Baggskär, Korpo, Åboland, 
 Baggskär, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar